Peter Kraus ist der Name folgender Personen:
* Peter Kraus (Gestapo) (1898–1954), deutscher SS-Führer und Gestapo-Mitarbeiter
 Peter Kraus (Leichtathlet) (1932–2016), deutscher Leichtathlet
 Peter Kraus (* 1939), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Peter Kraus (Hockeyspieler) (* 1941), deutscher Hockeyspieler
 Peter Kraus (Eishockeyspieler) (* 1973), deutscher Eishockeyspieler
 Peter Kraus (Politiker) (* 1986), österreichischer Politiker (GRÜNE)
 Peter A. Kraus (* 1960), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Peter Krauss